Schnackenberg ist der Familienname folgender Personen;

 Ernst Schnackenberg, deutscher Verwaltungsbeamter und Minister des Kurfürstentums Hessen
 Georg von Schnackenberg (1838–1912), preußischer Generalleutnant
 Gjertrud Schnackenberg (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin
 Walter Schnackenberg (1880–1961), deutscher Maler und Illustrator